Seseli athamantha är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincenzo de Cesati. Seseli athamantha ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
athamantha